Jonathan Edwards  peut désigner :
 Jonathan Edwards (1703-1758), pasteur, théologien et métaphysicien américain
  (1946-), chanteur et compositeur américain
 Jonathan Edwards (1966-), athlète britannique (anglais)
 Jonathan Edwards (1967-), joueur américano-suisse de basket-ball
 Jonathan Edwards (1976-), député gallois à la Chambre des communes